2-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках Венгрии в Будапеште в 1950 году. В нём приняли участие 12 национальных сборных. Победителем по результатам финальных игр стала впервые женская сборная СССР. Результаты группового этапа учитывались в квалификационном турнире и финальных играх.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Квалификационный турнир

Финальные игры

Итоговая таблица

Ссылки 
 Евробаскет 1950 англ.

1950
1950 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1950 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1950 году
Международные соревнования по баскетболу в Венгрии
Май 1950 года
Чемпионаты Европы в Венгрии